Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 wurde am 15 und 17. August 2009 im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

Weltmeister wurde der aktuelle Olympiasieger und Vizeweltmeister von 2007 Primož Kozmus aus Slowenien. Den zweiten Platz belegte der polnische Olympiasieger von 2000, Weltmeister von 2001 und Vizeweltmeister von 2005 Szymon Ziółkowski. Bronze errang der Russe Alexei Sagorny.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
34 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 77,50 m. Sechs Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 75,38 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

15. August 2009, 12:00 Uhr

Gruppe B 
15. August 2009, 13:20 Uhr

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hammerwerfer:

Finale 
17. August 2009, 18:05 Uhr

Video 
 Hammer Throw Final IAAF World Champs Berlin 2009, youtube.com, abgerufen am 28. November 2020

Weblinks 
 12th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 28. November 2020
 Men Hammer Throw Athletics XII World Championship 2009 Berlin (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 28. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Hammer Throw, Berlin 2009, S. 199 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 28. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Berlin